Näsviken (Hudiksvall), een plaats in de Zweedse gemeente Hudiksvall
Näsviken (Strömsund), een plaats in de Zweedse gemeente Strömsund